Адхербал (; ) може да се отнася за:

 Адхербал (адмирал), картагенски командир на флота, победител на морската битка при Дрепана, 249 пр.н.е.
 Адхербал, картагенски командир от Втората пуническа война, 206 пр.н.е.
 Адхербал (Нумидия), цар (упр. 118-112 пр.н.е.)
 „Адхербал цар на Нумидия“, пиеса от 1694 г. от Франсоа Жозеф Лагранж-Шансел